Scheidenmuschel bezeichnet:

Gerade Scheidenmuschel
Durchscheinende Scheidenmuschel
Schwertförmige Scheidenmuschel

Amerikanische Schwertmuschel 

Siehe auch

Schwertmuschel